Charles-François Stallaert (1820 - 1893), littérateur et philologue belge ;
 Joseph Stallaert (1825 - 1903), peintre belge ;
 Alphonse Stallaert (1920 - 1995), compositeur et chef d'orchestre néerlandais ;
 Joeri Stallaert (né en 1991), coureur cycliste belge
 Daniel Stallaert  (né en 1963) , Célèbre chocolatier belge ;